Эмфулени (Emfuleni) — местный муниципалитет в районе Седибенг провинции Гаутенг (ЮАР). На территории местного муниципалитета Эмфулени проживает 80 % населения всего района Седибенг.

Населённые пункты 
 Феринихинг
 Фандербейлпак

Местные муниципалитеты ЮАР
Гаутенг